Mango (soort), ook wel manja in Surinaams-Nederlands
Manja (district), een district van Madagaskar
Manja (stad), de hoofdstad van dit district